BGW steht für:
 Biologischer Grenzwert, ein Grenzwert für maximal zulässige Konzentrationen von Stoffen oder deren Metaboliten im Blut von Beschäftigten
 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, ein Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
 BOSS Great Wall, ein Filament aus der Astronomie
 Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft, ein ehemaliger Branchenverband der deutschen Gas-, Wasser- und Abwasserwirtschaft
 Flughafen Bagdad (IATA-Flughafencode) 
 Berliner Glühlampenwerk, ab 1963 NARVA
 BGW Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen, ein kommunales Wohnungswirtschaftsunternehmen
 Nautischer Wachoffizier in der Hochseefischerei

BGW